Эпей может означать:

 Эпей — в древнегреческой мифологии участник Троянской войны. Сын Панопея.
 Эпей (сын Эндимиона) — в древнегреческой мифологии сын Эндимиона из Элиды. Выиграл состязание с братьями Пэоном и Этолом в беге в Олимпии и получил царскую власть.
 (2148) Эпей — астероид.

См. также 
 Эпеи